

Жінки 
 Балахонова Анжела Анатоліївна — українська спортсменка (стрибки з жердиною, біг).

Чоловіки 
 Балахонов Сергій Олександрович — білоруський письменник, публіцист і есеїст.